Зеленино — название населённых пунктов в России:

 Зеленино — село в Карачевском районе Брянской области.
 Зеленино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Зеленино — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Зеленино — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Зеленино — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Зеленино — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Зеленино — деревня в Саянском районе Красноярского края.
 Зеленино — посёлок в Рыльском районе Курской области.
 Зеленино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Зеленино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Зеленино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Зеленино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Зеленино — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Зеленино — деревня в Селижаровском районе Тверской области, Березугское сельское поселение.
 Зеленино — деревня в Селижаровском районе Тверской области, Дмитровское сельское поселение.
 Зеленино — деревня в Суворовском районе Тульской области.